Алекса́ндр Бороду́лин:
 
 Бородулин, Александр Иванович (1926—1942) — пионер-герой Великой Отечественной войны.